Viola kan avse:

 Viola – vetenskapligt namn för violsläktet
 Viola (djur) – ett släkte av fjärilar
 Viola Beach – brittisk indiepopgrupp, aktiv 2013–2016
 Viola : annonsblad för trädgården (grundat 1895), se Riksförbundet Svensk Trädgård

Musikinstrument
 Viola – altfiol, stämd en kvint lägre än violinen
 Viola da braccio – stråkinstrument ur violinfamiljen, senare speciellt alt-instrumentet viola 
 Viola da gamba – en familj stråkinstrument
 Viola all'inglese
 Viola d'amore
 Viola di bordone – ett stråkinstrument 
 Viola profonda – nykonstruerat violinliknande stråkinstrument stämt en oktav lägre än violinen

Personer
 Viola (namn) – kvinnonamn och efternamn
 Viola (fotbollsspelare) (född 1969) – brasiliansk fotbollsspelare
 Viola – pseudonym för kåsören Marianne Zetterström
 Bill Viola (född 1951) – en amerikansk videokonstnär

Geografi

Italien 

 Viola, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 
 Viola, Teramo, ort, Abruzzo, Provincia di Teramo, 
 Viola, Mantova, ort, Lombardiet, Provincia di Mantova,

Kanada
 Viola Bay, vik i Nunavut, Kanada

USA 

 Viola, Arkansas, ort, Fulton County, 
 Viola, Delaware, ort, Kent County, 
 Viola, Kansas, ort, Sedgwick County, 
 Viola, Tennessee, ort, Warren County, 
 Viola, Illinois, ort, Mercer County, 
 Viola, New York, ort, Rockland County, 
 Viola, Wisconsin, ort, Richland County,

Se även
 Viola Creek – flera vattendrag i Kanada och USA

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar